Ma Baker, lied van de groep Boney M.
Kate Barker, Amerikaans crimineel waardoor het lied Ma Baker werd geïnspireerd